Cyklisk kan syfta på:

Inom matematik 
 Cyklisk graf – graf med noder i en sluten kedja
 Cyklisk modul – inom ringteori en vänster- eller höger-modul som genereras av ett element
 Cyklisk grupp – grupp som kan genereras av ett enskilt element
 Cyklisk permutation – specialfall av en permutation
 Cyklisk fyrhörning – fyrhörning vars hörn ligger på en cirkel

Inom kemi 
 Cykliska kolväten

Se även 
 Cykel (olika betydelser)
 Cirkel